Alexei Iwanowitsch Wwedenski ist der Name folgender Personen:

* Alexei Iwanowitsch Wwedenski (Schriftsteller) (1861–1913), russischer Autor 
 Alexei Iwanowitsch Wwedenski (Botaniker) (1898–1972), sowjetischer Pflanzenkundler